Золотой кубок КОНКАКАФ 2007 — 19-й (9-й в нынешнем формате) розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, проходивший с 6 по 24 июня 2007 года в США. Сборная США, обыграв в финале сборную Мексики, стала победителем турнира, завоевав свой четвёртый континентальный трофей и заработала право представлять КОНКАКАФ на Кубке конфедераций 2009 в ЮАР.

Сразу же после окончания турнира сборные США и Мексики также стали приглашёнными участниками Кубка Америки 2007 в Венесуэле.

Участники 
В турнире приняли 12 команд.

Три сборные получили путёвки на турнир автоматически:
 
 
 .

Оставшиеся 9 участников были определены по результатам двух зональных турниров — Карибского кубка 2007 и Кубка наций Центральной Америки 2007.

Центральную Америку представляли 5 команд:
  — обладатель Кубка наций Центральной Америки 2007
  — серебряный призёр Кубка наций Центральной Америки 2007
  — бронзовый призёр Кубка наций Центральной Америки 2007
  — 4-е место Кубка наций Центральной Америки 2007
  — 5-е место Кубка наций Центральной Америки 2007

Карибские острова представляли 4 команды:
  — обладатель Карибского кубка 2007
  — серебряный призёр Карибского кубка 2007
  — бронзовый призёр Карибского кубка 2007
  — 4-е место Карибского кубка 2007 

Команды были разбиты на три группы, по четыре команды в каждой. В четвертьфинал вышли первые две команды из каждой группы, а также 2 лучшие команды из занявших третьи места.

Города и стадионы

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Группа С

Отбор лучших

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лучшие бомбардиры 
5 мячей
  Карлос Павон

4 мяча
  Лэндон Донован

3 мяча
  Карло Костли
  Дуэйн Де Росарио
  Али Джерба
  Вальтер Сентено
  Блас Перес

Всего в 25 проведённых матчах было забито 64 мяча. Средняя результативность на турнире составила 2,56 гола в одном матче.

Символическая сборная 
Вратарь
  Брэд Гузан
Защитники
  Фелипе Балой
  Ричард Хастингс
  Фрэнки Хейдук
  Карлос Сальсидо
Полузащитники
  Вальтер Сентено
  Джулиан де Гусман
  Пабло Мастроени
  Павел Пардо
Нападающие
  Карлос Павон
  Блас Перес

Примечания

Ссылки 
 Золотой кубок 2007 на сайте КОНКАКАФ
 Статистика Золотого кубка 2007 на сайте RSSSF 

2007
2007 год в футболе
Июнь 2007 года
Международные соревнования по футболу в США